Hintersberg ist der Ortsname von:

 Hintersberg (Bad Tölz), Ortsteil der Stadt Bad Tölz, Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen, Bayern
 Hintersberg (Rechtmehring), Ortsteil der Gemeinde Rechtmehring, Landkreis Mühldorf am Inn, Bayern
 Hintersberg (Gemeinde Enzenkirchen), Ortschaft der Gemeinde Enzenkirchen, Bezirk Schärding, Oberösterreich

Hintersberg ist der Name von Bergen und Erhebungen:
 Hintersberg (Heilbronn) (364,5 m), in den Heilbronner Bergen, in der kreisfreien Stadt Heilbronn, Baden-Württemberg

Siehe auch:
 Hinterberg